Abakumov ali Abakumova [abakúmov/abakúmova] je priimek več osebnosti (rusko Абаку́мов/Абаку́мова). Ruski priimek izhaja iz imena Avakum (Авваку́м, hebrejsko ‏חבקוק‏‎‎‎, Havakuk (Хавваку́к)).

 Dimitrij Lvovič Abakumov (1901 – 1962), sovjetski general
 Viktor Semjonovič Abakumov  (1908 – 1954), sovjetski general in minister

 Marija Vasiljevna Abakumova (*1986), ruska metalka kladiva in olimpijka.

Ruski priimki